Равикович (Равікович) — єврейське або слов'янське українське чи білоруське прізвище.

Походження 

Прізвище Равикович утворена від прізвиська Равик, яке, в свою чергу, походить від українського номінального «равлик», що означає також «рід шкіряних личаків». Ймовірно, таке прізвисько відноситься до так званих «професійних» іменувань, що вказує на рід діяльності людини. Можна припустити, що засновник роду Равикович займався плетінням личаків.

Постоли (однина - лапоть) - це низьке взуття, поширене в старовину, але тим не менше було у широкому вжитку в сільській місцевості аж до 1930-х років, сплетене з деревного лика (липові, в'язові та інші) або берести. Личак прив'язувався до ноги шнурками, скрученими з того ж лика, з якого виготовлялися і самі личаки.

Одна з перших згадок про постоли зустрічається в «Повісті временних літ» (XII століття). Постоли були поширені у білорусів, українців, карелів, фінів, мордви, чувашів і татар. Подібний вид взуття застосовували північноамериканські індіанці і навіть австралійські аборигени.

Відомі носії 

 Равикович Анатолій Юрійович (1936—2012) — радянський і російський актор, народний артист РРФСР.
 Равикович Ісаак Мойсейович (1906—1979) — інженер-металург, гірський директор I рангу, збагачувач-агломератчік Чорної металургії СРСР, винахідник-раціоналізатор.
 Равикович Шломо (1899—2000) — ізраїльський агроном.

 Далія Равикович (1936—2005) — ізраїльська поетеса і громадська діячка.

Примітки 

Білоруські прізвища